Groene Lijn, een geografische scheidslijn;
De Groene Grens, een natuurgebied in de gemeente Ede langs de grens van de provincies Utrecht en Gelderland;
Groene grensovergang, een voormalig type grensovergang;